Пошехонье — топоним:

 Пошехонье — местность по берегам реки Шексны (Шехоны).
 Пошехонье — город в Ярославской области.

См. также 
 Пошехонов
 Пошехонцев
 Пошехонский район